Host:

 host — утилита — DNS-клиент в UNIX-системах.
 hosts — текстовый файл, используемый во многих операционных системах как база данных доменных имен
 
 «Host» — альбом метал-группы «Paradise Lost».
  — aзербайджанская рэп-группа, состав группы меняется (Qaraqan, PRoMete, AID). Поднимают остросоциальные и политические темы Азербайджана.

См. также 
 Хост — любое устройство, предоставляющее сервисы формата «клиент-сервер» в режиме сервера по каким-либо интерфейсам и уникально определённое на этих интерфейсах.